Сент-Жульє́тт-сюр-Вйор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 110 км на північний схід від Тулузи, 16 км на південь від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 219 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 541,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сент-Жульєтт-сюр-Вйор на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Жульєтт-сюр-Вйор на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Жульєтт-сюр-Вйор на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Жульєтт-сюр-Вйор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Жульєтт-сюр-Вйор на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон